Baby’s on Fire ist der Name von

 einem Lied von Brian Eno auf dessen Album Here Come the Warm Jets.
 einem Lied von Die Antwoord auf deren Album Ten$Ion.